Mittelmeerflotte steht für:
 Flotte du Levant, ehemalige französische Mittelmeerflotte
 Mediterranean Fleet, ein Flottenverband der Royal Navy bis 1967
 Mittelmeerflotte der österreichischen Kriegsmarine, siehe Österreichische Marine#Hochseeschifffahrt: Die Mittelmeerflotte
 United States Sixth Fleet